Пе́конен () — финская декоративная фамилия, посвящённая богу урожая Пеко. Происходит из окрестностей села Сетумаа (граница Псковской области и Эстонии). При иммиграции в США заменялась на Пэк и Бэк (). Известные носители:

 Пеконен, Айно-Кайса (род. 1979) — финский политик, депутат эдускунты, министр.
  (род. 1961) — финский футболист.

Примечания